Горгонейон:
 Горгонейон — маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы
 Горгонейон — спутник астероида (93) Минерва